Лафайєт С. «Лейф» МакКі (англ. Lafayette S. "Lafe" McKee, 23 січня 1872 – 10 серпня 1959)  — американський актор, який знявся у понад 400 фільмах з 1912  по 1948 рік. Кар'єра МакКі як театрального актора продовжувалась з 1910 до 1932 року. В шоу-бізнесі МакКі з 1893 року.

Вибрана фільмографія 
 The City of Purple Dreams (1918)
 In the Days of Buffalo Bill (1922)
 Blazing Arrows (1922)
 Silver Spurs (1922)
 Blood Test (1923)
 The Eagle's Claw (1924)
 Bringin' Home the Bacon (1924)
 The Terror of Pueblo (1924)
 Thundering Romance (1924)
 Full Speed (1925)
 On the Go (1925)
 Double Action Daniels (1925)
 The Saddle Cyclone (1925)
 The Human Tornado (1925)
 The Sporting Life (1925)
 Бандит Бастер (1926)
 The Bonanza Buckaroo (1926)
 Fort Frayne (1926)
 Officer 444 (1926)
 The Baited Trap (1926)
 West of the Law (1926)
 A Captain's Courage (1926)
 The Twin Triggers (1926)
 Rawhide (1926)
 The Desert of the Lost (1927)
 Daring Deeds (1927)
 Roarin' Broncs (1927)
 The Ridin' Rowdy (1927)
 Riding to Fame (1927)
 The Fire Fighters (1927)
 Лакований хлопець (1927)
 The Ballyhoo Buster (1928)
 Riley of the Rainbow Division (1928)
 On the Divide (1928)
 The Ridin' Renegade (1928)
 The Painted Trail (1928)
 Saddle Mates (1928)
 Manhattan Cowboy (1928)
 Desperate Courage (1928)
 Trail Riders (1928)
 Vultures of the Sea (1928)
 Men Without Law (1930)
 The Lonesome Trail (1930)
 The Utah Kid (1930)
 Breed of the West (1930)
 Code of Honor (1930)
 The Vanishing Legion (1931)
 The Fighting Marshal (1931)
 The Cyclone Kid (1931)
 Red Fork Range (1931)
 Lariats and Six-Shooters (1931)
 The Hurricane Horseman (1931)
 Alias – the Bad Man (1931)
 West of Cheyenne (1931)
 Two Gun Man (1931)
 Self Defense (1932)
 The Wyoming Whirlwind (1932)
 Велика тиснява (1932)
 Осідлай його, ковбой (1932)
 The Riding Tornado (1932)
 Mark of the Spur (1932)
 Battling Buckaroo (1932)
 The Gay Buckaroo (1932)
 End of the Trail (1932)
 The Texan (1932)
 The Fighting Champ (1932)
 Terror Trail (1933)
 Телеграф (1933)
 Lightning Range (1933)
 Whispering Shadow (1933)
 Людина із Монтерей (1933)
 Гарцюючий Ромео (1933)
 Вершники долі (1933)
 Blue Steel (1934)
 Захід розколу (1934)
 Одержимі коханням (1934)
 Західна справедливість (1934)
 Frontier Days (1934)
 Яструб (1935)
 The Law of 45's (1935)
 The Last of the Clintons (1935)
 The Cheyenne Tornado (1935)
 The Desert Trail (1935)
 Веселкова долина (1935)
 The Ghost Rider (1935)
 Swifty (1935)
 Northern Frontier (1935)
 Blazing Guns (1935)
 Gun Smoke (1936)
 Idaho Kid (1936)
 Самотня стежка (1936)
 Men of the Plains (1936)
 The Fighting Deputy (1937)
 Melody of the Plains (1937)
 Heroes of the Alamo (1937)
 Шериф, який стріляє шість раз (1938)
 I'm From the City (1938)
 South of Arizona (1938)
 Містер Сміт вирушає до Вашингтона (1939)
 The Lone Ranger Rides Again (1939)
 Шлях на Санта-Фе (1940)
 Covered Wagon Trails (1940)
 Pioneer Days (1940)
 Wild Horse Valley (1940)

Посилання

Зовнішні посилання 
 
 

Актори США XX століття
Американські актори німого кіно
Американські кіноактори
Померли 1959
Народились 1872